Gens Mèmmia, gens plebea de l'antiga Roma
 Sulpícia Mèmmia, emperadriu romana